Canadian Mixed Curling Championship 2014 – 51. mistrzostwa Kanady mikstów w curlingu, odbyły się między 14 a 23 listopada 2013 w Ottawie (Ontario), na lodowisku Rideau Curling Club.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2013 było Ontario. Cztery najgorsze zespoły z poprzedniego turnieju walczyły o dwa miejsca we właściwych zawodach.

Złote medale wywalczyli zawodnicy z Alberty (Darren Moulding), którzy w finale pokonali 8:3 drużynę z Ontario (Cory Heggestad). Na 3. miejscu uplasowało się Saskatchewan (Shaun Meachem).



Runda kwalifikacyjna

Drużyny

Drabinka

Sesja 1. 
14 listopada 2013; 14:00

Sesja 2. 
14 listopada 2013; 19:00

Sesja 3. 
15 listopada 2013; 14:00

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
16 listopada 2013; 19:30

Sesja 2. 
17 listopada 2013; 10:00

Sesja 3. 
17 listopada 2013; 14:30

Sesja 4. 
17 listopada 2013; 19:00

Sesja 5. 
18 listopada 2013; 10:00

Sesja 6. 
18 listopada 2013; 14:30

Sesja 7. 
18 listopada 2013; 19:00

Sesja 8. 
19 listopada 2013; 10:00

Sesja 9. 
19 listopada 2013; 14:30

Sesja 10. 
19 listopada 2013; 19:00

Sesja 11. 
20 listopada 2013; 10:00

Sesja 12. 
20 listopada 2013; 14:30

Sesja 13. 
20 listopada 2013; 19:00

Sesja 14. 
21 listopada 2013; 10:00

Sesja 15. 
21 listopada 2013; 14:30

Sesja 16. 
21 listopada 2013; 19:00

Sesja 17. 
22 listopada 2013; 10:00

Tie-breaker

Play-off

Półfinał 
22 listopada 2013; 19:30

Finał 
23 listopada 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 Canadian Mixed Curling Championship

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Canadian Mixed Curling Championship 2014

2013 w curlingu
2014
2013 w Kanadzie
Sport w Ottawie